Il singolare maschile  del torneo di tennis Canada Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale John McEnroe 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Björn Borg (campione)
 John McEnroe (finale)
 Roscoe Tanner (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (semifinali)
 Guillermo Vilas (secondo turno)
 Harold Solomon (primo turno)
 Gene Mayer (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)

 John Alexander (primo turno)
 Pat Du Pré (primo turno)
 Peter Fleming (secondo turno)
 Dick Stockton (primo turno)
 Brian Teacher (terzo turno)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Vijay Amritraj (primo turno)
 Marty Riessen (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1979